Tonnant (französisch: die Donnernde) bezeichnet mehrere Kriegsschiffe der französischen Marine:

 Tonnant (Schiff, 1681), 70-Kanonen-Linienschiff der gleichnamigen Klasse (1682–1792)
 Tonnant (Schiff, 1693), 90-Kanonen-Linienschiff der gleichnamigen Klasse (1693–1710)
 Tonnant (Schiff, 1743), 80-Kanonen-Linienschiff (1744–1780)
 Tonnant (Schiff, 1789), 80-Kanonen-Linienschiff der gleichnamigen Klasse (1790–1798)
 Tonnant (Schiff, 1934), U-Boot des 1500-Tonnen-Typs (L’Espoire-Klasse) (1937–1942)
 Tonnant (S614), Atom-U-Boot der Redoutable-Klasse (1967) (1980–1999)
 Tonnant-Klasse, mehrere Klassen von französischen Kriegsschiffen